Le district de Oulunsalo (en ) est l'un des districts de la ville d'Oulu en Finlande.

Description 
Au , la municipalité de Oulunsalo a fusionné avec Oulu et est devenue le district d'Oulunsalo.

Le district compte  habitants (31.12.2018).

Liens internes 
Liste des quartiers d'Oulu par district
Église d'Oulunsalo

Liens externes 

 Population d'Oulu
 Emplois

Références 

District de Oulunsalo